Bulgarije
Kamen (Dobritsj), een plaats in de oblast Dobritsj
Kamen (Sliven), een plaats in de oblast Sliven
Kamen (Veliko Tarnovo), een plaats in de oblast Veliko Tarnovo

Overig
Kamen (Duitsland), een gemeente in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen
Kamen (Split), een plaats in Kroatië
Kamen (Tsjechië), een plaats in Tsjechië
Kamen (Wit-Rusland), een plaats in Wit-Rusland
Kamen (berg), een berg in het Poetoranagebergte in Noord-Siberië
Kamen (vulkaan), een dode stratovulkaan in het centrale deel van het Russische schiereiland Kamtsjatka
Nick Kamen, een Brits zanger, tekstschrijver en fotomodel